Marca (krant), een Spaanse sportkrant
 Marca (Sălaj), een Comună (gemeente) in Roemenië
 Marca (district), een district in provincie Recuay in Peru
 Marca (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen